Corse – nome francese della Corsica
 Corse  – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra
 Moby Corse – nave traghetto della Moby Lines

Pagine correlate 
Corso
Corsa
Corsi